Esper kan syfta på

Esper – term inom fantasy och science fiction.
 Esper (auktor) – ett auktornamn

Personer
Esper Hagen (1948–2015), dansk skådespelare.
Esper Uchtomskij (1861–1921), rysk furste och publicist.
Eugen Johann Christoph Esper (1742–1810), tysk naturforskare.
George Esper (1932–2012), amerikansk journalist.
Leif Esper Andersen (1940–1979), dansk lärare, bildkonstnär och författare.

Se även
Espère –en fransk kommun.